Sacharewitsch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Juri Iwanowitsch Sacharewitsch (* 1963), sowjetischer Gewichtheber
 Waleri Wladimirowitsch Sacharewitsch (* 1967), sowjetischer Fechter